Das AIG Japan Open 2002 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 2002. Das Turnier fand vom 28. September bis 6. Oktober 2002 statt.

Im Einzel gewann Jill Craybas gegen Silvija Talaja mit 2:6, 6:4 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Shinobu Asagoe / Nana Miyagi mit 6:4, 4:6 und 6:4 gegen Swetlana Kusnezowa / Arantxa Sánchez Vicario.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AIG Japan Open 2002 fand vom 28. bis 30. September 2002 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in der Präfektur Tokio